Arbus – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Akwitania, w departamencie Pyrénées-Atlantiques
 Arbus – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Sardynia, w prowincji Cagliari